Goo Goo Muck/She Said — сингл американской группы The Cramps, выпущенный в качестве промо в 1980 году, официально в 1981 году как сингл с альбома Psychedelic Jungle.

Описание 
Сингл был выпущен в США, Великобритании и Европе в нескольких изданиях, но в одной и той же версии, с двумя вариантами обложки: одна с изображением группы, другая — обычная «дырявая» обложка от звукозаписывающей компании или дистрибьютора A&M Records.

Оба трека, представленные на сингле, являются каверами на рок-н-ролльные песни 1960-х годов. На стороне A сингла есть трек Goo Goo Muck, песня Ронни Кука, которую он записал вместе с The Gaylads в 1962 году как сингл для Audan Records под названием The Goo Goo Muck. На стороне B сингла записан трек She Said, не выпущенный в альбоме, но который появится позже в некоторых специальных изданиях. На этот раз это песня Хасила Адкинса, которую он выпустил как сингл на Jody Records в 1964 году.

Треки

Подготовка 
 Люкс Интериор — вокал
 Пойзон Айви — гитара
 Брайан Грегори — гитара
 Ник Нокс — ударные

Другое использование 
 Песня Goo Goo Muck, в версии Cramps, записанной для этого диска, используется в телесериале Уэнздей (2022), как трек в составе Rave’N, ежегодном танце Академии Nevermore. Исполнительница роли Уэнсдей Аддамс, Дженна Ортега, лично поставила свой собственный танец под трек, вдохновленная Сьюзи Фокс, Бобом Фоссом и съёмками из готического клуба 1980-х годов.

Примечания

Ссылки 
Синглы 1980 года
Страницы с непроверенными переводами